Geoffroy le Corbeau (Geoffroy Raven en V.O.) surnommé Quickblade est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 80 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la version romancée de La revanche du Dragon Rouge.

Présentation 

Il y a des siècles, l'arrière-arrière-grand-père de Geoffroy a tenté de chasser Flamlongue, le dragon rouge de Ruathym, mais a échoué. Il a été contraint de laisser le dragon piller le château familial, protégé magiquement contre toute intrusion, afin d'éviter des représailles. Le monstre s'est emparé, entre autres trésors, du bien le plus précieux de la famille : le Bouclier Dragonien. Cette histoire a hanté Geoffroy depuis sa plus tendre enfance. De nombreux chevaliers de son lignage sont partis à la recherche du repaire de Flamlongue, dans l'espoir de récupérer le précieux bouclier et ainsi restaurer l'honneur de la famille. Tous ont échoué, y compris le père de Geoffroy, qui a eu de justesse la vie sauve.

Dès que Geoffroy a gagné ses éperons de Chevalier Noir, il a juré lui aussi de venger l'honneur de la famille. Surnommé "Quickblade" en raison de sa capacité à dégainer son épée et pourfendre en un geste, Geoffroy le Corbeau réussit un jour à obtenir une carte lui révélant l'emplacement du repaire de Flamlongue. La sorcière a qu'il paya grassement pour la carte lui proposa également de le téléporter magiquement prêt de la caverne du dragon rouge. Une fois sur place, le chevalier noir attendit que la bête quitte sa tanière avant de s'y introduire. Le Corbeau s'est discrètement emparé du trésor volé, sans oublier le précieux bouclier. Il s'est également attribué, en guise de dédommagement, quelques objets de valeur ainsi qu'un dragon féerique nommé Gridelin. Malheureusement, le dragon rouge est rentré chez lui plus tôt que prévu, mais le chevalier noir a pu s'enfuir par une porte dérobée, au moment même où Flamlongue entrait par la porte principale. Lorsque ce dernier s'est aperçu de la disparition du Bouclier Dragonien et de son dragon fée, il est entrée dans une rage folle faisant trembler le sol. Pensant Quickblade parti depuis longtemps, Flamlongue prit le temps de retrouver une vieille carte de Ruathym, n'ayant pas traversé l'île depuis des siècles. Obligé de perdre du temps à fouiller chaque lieu, le dragon partit battre la campagne pour retrouver le chevalier, déterminé à le supprimer sans autre forme de procès. Le bouclier familial entre ses mains, le Corbeau mit ce temps à profit pour fuir plutôt que de risquer l'affrontement avec le dragon. Car une fois dans le refuge familial, les défenses magique du Château d'Ebène l'arrêteront net. Mais son château étant très loin dans le nord, il doit traverser les Terres enchantées de Ruathym, pleines de dangers. L'histoire de Geoffroy se résume donc à une course-poursuite entre lui et un dragon rouge. Les diverses mésaventures ainsi que les rencontres que fera le chevalier noir au cours de son périple changeront peu à peu son caractère et son alignement. De Neutre-Mauvais il penchera finalement vers Neutre.

Compétences 
En plus des aptitudes et compétences classiques des chevaliers noirs, Geoffroy (Guerrier 10/ChNo 5) possède un pouvoir transmis de génération en génération : Corruption des Ténèbres. Ce pouvoir lui permet de "charmer" une personne, une créature ou un animal pendant une journée, en faisant un allié. Mais il ne peut l'utiliser que dans une zone faiblement éclairé ou obscure. Il possède entre autres le fameux Bouclier Dragonien (capable d'absorber une fois par heure, n'importe quel sort dirigé contre lui et bloquant ainsi Localisation d'Objet) ainsi que la Lame d'Ebène (un faucheur dont les dégâts augmentent considérablement dans un endroit fermé ou dans l'ombre). Il a pour allié : Scorch l'Efrit, le djinn Euras, Phantast, son destrier noir et bien sûr Gridelin. Geoffroy possède également un autre héritage familial : La Poussière d'Ebène, une bourse contenant une poudre noire capable d'obliger n'importe quelle personne ou créature (taille TG max) à être à son service jusqu'à ce qu'il l'utilise sur quelqu'un d'autre.

Personnage des Royaumes oubliés